Ernst Kämpfer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Kämpfer, Pseudonym von Karl Viererbl (1903–1945), deutscher Journalist und Politiker (DNSAP/NSDAP)
 Ernst Kämpfer (Manager), deutscher Industriemanager